Die Nordische Fußballmeisterschaft 1981 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 15. und 19. Juli in Finnland statt. Den Wettbewerb, welcher zum achten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum fünften Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils einmal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Spielergebnisse 

|}

|}

Torschützenliste

Weblinks 

 Nordic Championships (Women) 1981 auf rsssf.com (englisch)
 Norwegische Länderspiele 1981 (norwegisch)
 Schwedische Länderspiele 1981 (schwedisch)

1981
Fußballveranstaltung 1981
Fußball (Finnland)